Alberto Castellanos ist der Name folgender Personen:

*Alberto Castellanos (Botaniker) (1896–1968), argentinischer Botaniker und Paläobotaniker
Alberto Castellanos (Musiker) (1892–1958), argentinischer Tangopianist, Bandleader und Komponist